Por Polo Norte pode referir-se a:

Geografia / Astronomia
 Polo Norte: a região que se localiza no extremo Norte de um planeta.
 Polo norte magnético: um ponto variável à superfície da Terra no qual o campo magnético terrestre aponta.
 Pólo Norte celestial: pontos imaginários onde o eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste.

Musica
 Pólo Norte : banda portuguesa de pop rock.

Desambiguação